Ženská čtyřhra Lyon Open 2020 probíhala v první polovině března 2020. Do deblové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o úvodní ročník konaný v Palais des Sports de Gerland.

Vítězem se stal nenasazený pár složený z 31leté Rumunky Laury Ioany Paarové a 25leté Němky Julie Wachaczykové, který ve finále zdolal Nizozemky Lesley Pattinamu Kerkhoveovou a Bibianu Schoofsovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. V prvním odehranám finále na okruhu WTA Tour vybojovaly premiérové tituly.

Nasazení párů 

  Anna-Lena Friedsamová /  Mandy Minellaová (1. kolo)
  Aleksandra Krunićová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Oxana Kalašnikovová /  Valerija Savinychová (1. kolo)
  Andreea Mituová /  Ioana Raluca Olaruová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2020
WTA Tour 2020